La Pervaja Liga 1991 fu la 51ª e ultima edizione della seconda serie del campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale del . Con lo scioglimento dell'Unione Sovietica alla fine del 1991, avvenuto poco dopo la fine del torneo, promozioni e retrocessioni rimasero formali e tutte le squadre si iscrissero ai nuovi campionati nazionali sorti dopo la soppressione del campionato sovietico.

Stagione

Novità
Il numero di squadre salì da venti a ventidue, con le promosse Spartak Vladikavkaz, Paxtakor, Metalurh Zaporižžja e Lokomotiv Mosca sostituite dal Rotor retrocesso dalla Vysšaja Liga, mentre le neopromosse Uralmaš, Bukovyna Černivci, Neftyanik Fergana, Novbahor Namangan, Tekstil'ščik Kamyšin e Daugava Rīga sostituirono la retrocessa Kuzbass Kemerovo.

Il Pārdaugava acquisì il titolo sportivo del Daugava Rīga. Prima dell'inizio del campionato il Tiras Tiraspol cambiò denominazione in Tiligul Tiraspol, mentre il Nistru Kišinëv cambiò denominazione in Zimbru Chișinău. Nel corso del campionato lo Zenit Leningrado cambiò denominazione in Zenit San Pietroburgo.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le ventidue partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 42 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Venivano promosse in Vysšaja Liga le prime due classificate e retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre classificate.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Secedono verso federazioni UEFA.
      Secedono verso federazioni asiatiche.
      Squadra georgiana rimasta fedele all’URSS sciolta per apolidia alla cessazione dell’Unione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
Rotor, Uralmaš, Rostsel'maš, Lokomotiv Nižnij Novgorod, Tekstil'ščik Kamyšin, Šinnik, Fakel Voronež, Dinamo Stavropol', Zenit San Pietroburgo, Geolog Tjumen' e Kuban' ammessi alla Vysšaja Liga 1992.
Tiligul e Zimbru Chișinău ammessi alla Divizia Națională 1992.
Bukovyna Černivci e Tavrija ammessi alla Vyšča Liha 1992.
Neftyanik Fergana e Novbahor Namangan ammessi alla Olij Liga 1992.
Qaýrat ammesso alla Qazaqstan Prem'er Ligasy 1992.
Neftçi Baku ammesso alla Yüksək dəstə 1992.
Kotayk' ammesso alla Bardsragujn chumb 1992.
Pārdaugava ammesso alla Virslīga 1992.
La Dinamo Sukhumi venne sciolta.

Risultati

Nota: 3-0* indica una partita vinta a tavolino.

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1991
 Kubok SSSR 1990-1991
 Kubok SSSR 1991-1992

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1991
1991